

Geografia 
 Rega – fiume che attraversa la Polonia

Persone 
 Amedeo Rega (1920-2007) – calciatore italiano
 Chantal Réga (1955) – velocista francese
 Ennio Rega (1953) – cantautore e compositore italiano
 Filippo Rega (1761-1833) – incisore e medaglista italiano
 Giuseppe Rega (1825-1891) – politico italiano
 José López Rega (1916-1989) – politico e poliziotto argentino

Pronto soccorso 
 Rega – fondazione autonoma svizzera di soccorso